Розмари Рэдфорд Рютер (; ) — американская феминистская учёная и католический богослов, известная своим значительным вкладом в область феминистской теологии.

Её называют одним из крупнейших христианских богословов-феминисток нашего времени. Её область знаний и писательская деятельность обширны, включая предметы от феминистской теологии и экофеминистской теологии до таких тем, как антисемитизм и израильско-палестинский конфликт.

Рютер является сторонницей , движения среди католических религиозных деятелей, которые подтверждают способность женщин служить священниками, несмотря на официальные санкции. С 1985 года Рютер является членом правления прочойс-группы «».

Биография 
Рютер родилась 2 ноября 1936 года в Сент-Поле, штат Миннесота, в семье матери-католички и отца — последователя Епископальной церкви. Сообщается, что она описала своё воспитание как вольнодумное и гуманистическое, в отличие от репрессивного. Отец Рютер умер, когда ей было 12 лет, после чего Рютер и её мать переехали в Калифорнию. Рютер училась в нескольких католических школах, в которых работали , штат Индиана, которые вместе с группой друзей своей матери предложили Рютер сильный фонд феминисток и активистов, который помог ей в дальнейшей работе. С 1954 по 1958 годы она получила высшее образование в . Она пришла с намерением изучать искусство, но один профессор, Роберт Палмер, повлиял на её решение перейти на классику. Страсть Палмера к классической греческой и римской культуре познакомила Розмари с философией и историей той эпохи. Она получила степень магистра классики и римской истории, а затем докторскую степень по классике и патристике в .

Рютер участвовала в активизме по гражданским правам в 1960-х годах в Миссисипи и Вашингтоне, округ Колумбия. Она работала в  в Миссисипи, где познакомилась с борьбой афроамериканских общин и реалиями расизма. Она погрузилась в литературу по  во время обучения в Школе религии Говардского университета. Она посвятила своё время движению за мир в Вашингтоне, округ Колумбия, и часто попадала в тюрьму вместе с другими радикальными католиками и протестантами из-за маршей и демонстраций.

Несмотря на свой радикализм, Рютер осталась в католической церкви вместе с другими религиозными активистами. Её первая книга, «Церковь против себя» (The Church Against Itself, 1967), критикует доктрину церкви и .

Розмари замужем за политологом Германом Рютером. Они изучали свои отдельные интересы вместе друг с другом после женитьбы на последнем году учёбы Рютер в колледже. У них трое детей, они живут в Калифорнии.

Скончалась 21 мая 2022 года.

Карьера 
Рютер получила степень бакалавра философии в  (1958), степень магистра древней истории (1960) и степень доктора философии по классике и патристике (1965) в  в Клермонте, штат Калифорния.

Она является приглашённым профессором религии и феминистского богословия в  и . Её первое назначение было профессором Говардского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, с 1965 по 1975 год. Она была профессором феминистского богословия в Тихоокеанской школе религии и Аспирантском богословском союзе, а также вышла на пенсию со своей многолетней должности профессора прикладного богословия Джорджии Харкнесс в . Рютер — автор 36 книг и более 600 статей по феминизму, экофеминизму, Библии и христианству.

В 1977 году Рютер стала сотрудником  (WIFP). WIFP — американская некоммерческая издательская организация. Организация работает над расширением общения между женщинами и связью общественности с различными формами женских СМИ.

22 января 2000 года Рютер получила звание почётного доктора богословского факультета Уппсальского университета, Швеция.

В 2012 году Рютер получила степень почётного доктора гуманитарных наук (LHD) в .

Работа Рютер оказала большое влияние в области феминистской теологии, оказав влияние на таких учёных, как  и Паули Мюррей.

Феминистское богословие 
По словам Рютер, женщины исключены из академических и руководящих ролей в теологии, что привело к распространению ориентированных на мужчин взглядов и убеждений. Без женщин, способных вносить свой вклад в важные обсуждения и решения, связанные с христианским богословием и практикой, никогда не будет равного представительства женского опыта в богословских верованиях и традициях. Рютер считала, что классическая теология и её традиции игнорируют женский опыт, что увековечивает идею о том, что женщины вторичны по отношению к мужчинам. Как заявила Рютер, феминистское богословие может разоблачать изначально дискриминационную систему и работать над её изменением. Она считает, что всё, что умаляет человечность женщин, не должно быть отражением божественного замысла. По словам Рютер, наиболее важным принципом феминистского богословия является продвижение полной человечности женщин в христианском богословии и традициях. Для этого необходимо не только признать и кодифицировать женский опыт, но и переоценить само понимание таких вещей, как опыт и человечность.

Избранные сочинения 
 The Church Against Itself. New York: 1967, Herder and Herder.
 Gregory of Nazianzus. Oxford: 1969, Oxford University Press.
 The Radical Kingdom, The Western Experience of Messianic Hope, New York: Paulist Press, 1970 
 Faith and Fratricide: The Theological Roots of Anti-Semitism. New York 1974, Seabury Press, .
 «Courage as a Christian Virtue» in Cross Currents, Spring 1983, 8-16
 Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology,  (1983) 
 Gaia and God: An Ecofeminist Theology of Earth Healing, Harper-Collins (1994) , ASIN 0-06-066967-5
 In Our Own Voices: Four Centuries of American Women’s Religious Writing (ed. with Rosemary Skinner Keller), Harper-Collins (1996) 
 Women Healing Earth: Third World Women on Ecology, Feminism, and Religion. New York, March 1996.
 Introducing Redemption in Christian Feminism (editor), Continuum (1998) 
 Christianity and the Making of the Modern Family, Beacon Press (2001), 
 Fifth chapter of Transforming the Faiths of our Fathers: Women who Changed American Religion, edited by Ann Braude. (2004) 
 The Wrath of Jonah: The Crisis of Religious Nationalism in the Israeli-Palestinian Conflict,  (2002) 
 Integrating Ecofeminism Globalization and World Religions, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. (2005) 
 Goddesses and the Divine Feminine: A Western Religious History, Berkeley and Los Angeles, 2005, University of California Press. 
 America, Amerikkka: Elect Nation & Imperial Violence, Equinox (2007) 
 Women and Redemption: A Theological History. Fortress Press. Minnesota, (2012).
 My Quests for Hope and Meaning: An Autobiography. Wipf & Stock. Oregon (2013).
 Feminism and Religion in the 21st Century: Technology, Dialogue, and Expanding Borders (ed. with Gina Messina-Dysert), Routledge (2014). .

Примечания

Литература 
 Также см. биографические данные в Emily Leah Silverman, Whitney Bauman, and Dirk Von der Horst, ed., Voices of Feminist Liberation: Celebratory Writings in Honor of Rosemary Radford Ruether (London: Equinox Press, 2012).

Ссылки 
 
 Sexism and God-Talk: Toward A Feminist Theology
 "Firing Line with William F. Buckley Jr.; 106; The Rib Uncaged: Women and the Church, " 1968-06-24, Hoover Institution Library & Archives, Stanford University, American Archive of Public Broadcasting (GBH and the Library of Congress), Boston, MA and Washington, DC, accessed December 22, 2020, <http://americanarchive.org/catalog/cpb-aacip-514-2r3nv99x4j>

Католические богословы
Женщины-философы США
Философы-феминистки
Экофеминистки
Деятели феминизма США
Христианские социалисты
Теология освобождения
Почётные доктора Уппсальского университета